Košarkaški klub "Maksimir" (KK "Maksimir"; Maksimir Zagreb; Maksimir) je muški košarkaški klub iz Zagreba, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. "Maksimir" se natjecao u "Drugoj muškoj ligi - Centar", ligi trećeg stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
KK "Maksimir" je osnovan 1976. godine kao prvenstveno klub srednjoškolaca i studenata, odnosno košarkaših zaljubljenika. Glavna osoba od pokretanja kluba, pa narednih desetljeća je Ilija Matijević.  
Klub je s ligaškim nastupima pičeo odmah, 1976. godine u "Hrvatskoj regionalnoj ligi - Centar", potom u "Međuopćinskoj ligi Zagreb-Kutina-Sisak". Od sezone 1982./83. je član "Hrvatske lige - Centar", te konačno od 1988. godine do raspada SFRJ su članovi "Hrvatske lige".  
Osamostaljenjem Hrvatske, 1992. godine "Maksimir" počinje u hrvatskom prvenstvu u "A-2 ligi". U sezoni 1993./94. su prvaci "A-2 lige - Zapad", te poprvi put igraju "A-1 ligu u sezoni 1994./95. pod nazivom "Gas Blue Jeans", ali odmah isadaju u "A-2 ligu". 1997. godine vraćaju ime "Maksimir". Klub je nanovo prvak "A-2 lige" u sezonama 1998./99. i 2000./01., te su članovi "A-1 lige u sezonama 1999./2000. i 2001./02. Tih godina "Maksimir" je nastupao pod sponzorskim nazivima "Europatrade", "Europatrade Samsung", "Substral Maksimir". Od ispadanja iz "A-1 lige" klub je pretežno član "A-2 lige - Centar", uz igranje u "A-1 ligi" u sezoni 2005./06., te u "B-1 ligi" u sezoni 2011./12. Reorganizacijom ligaškog natjecanja od sezone 2017./18. "Maksimir" je član "Druge muške lige - Centar".

Uspjesi

nakon 1991. 
 A-2 liga 
 prvak: 1993./94. (Zapad), 1998./99., 2000./01., 2004./05. (Centar), 2007./08.    (Centar) 
 doprvak: 1996./97. (Zapad), 2002./03. (Centar)  

 Kvalifikacijska liga za A-1 ligu 
 drugoplasirani: 2005. 

 B-1 liga - Centar 
 prvak: 2011./12.

do 1991. 
 Hrvatska (republička) liga 
 prvak: 1988./89., 1989./90.  

 Hrvatska (regionalna) liga - Centar 
 prvak: 1987./88. 
 doprvak: 1986./87. 

 Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak 
 prvak: 1982. 
 doprvak: 1981.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači 
 Tihomir Jurić 
 Damir Milačić 
 Marko Šamanić 
 Gordan Zadravec

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
 KK Maksimir, facebook stranica 
 nk-maksimir.hr/kosklub, wayback arhiva 
 eurobasket.com, KK Maksimir Zagreb 
 youthbasket.com, KK MAKSIMIR ZAGREB basketball team 
 basketball.hr, KK Maksimir 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB SESVETE

Izvori  
 
 nk-maksimir.hr/kk-maksimir, POVIJEST Košarkaškog kluba Maksimir, pristupljeno 21. kolovoza 2020. 
 nk-maksimir.hr/kk-maksimir, POVIJEST Košarkaškog kluba Maksimir, wayback arhiva 
 nk-maksimir.hr/kosklub/arhiva* KK Maksimir - sezone, wayback arhive sezona 
 ksz-zagreb.hr, Košarkaški klubovi, pristupljeno 21. kolovoza 2020.  
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB MAKSIMIR 
 fininfo.hr, KK "MAKSIMIR" 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "MAKSIMIR" 
   

 
Košarkaški klubovi u Gradu Zagrebu